Eredivisie kan syfta på:

Eredivisie (basket)
Eredivisie i fotboll för herrar
Eredivisie i fotboll för damer
Eredivisie (futsal)
Eredivisie (ishockey)
Eredivisie i volleyboll för herrar
Eredivisie i volleyboll för damer